Феризово е община във Феризовски окръг, Южно Косово с площ от 346 км2 и население 105 116 души, по приблизителна оценка за 2019 г. Административен център е град Феризово.

Население

Източници 

Общини в Косово
Общини във Феризовски окръг